Greip er et navn i nordisk mytologi - der er flere skabninger med dette navn:

 Greip - er datter af jætten Gejrrød. Fik brækket ryggen af Thor, da han rejste til Gejrrød. Søster til Gjalp
 Greip - en af Hejmdals ni mødre
 Greip (måne) - måne omkring Saturn

en:Greip